KIB kan avse:

 Kib –  en informationsenhet som motsvarar 1 024, se Kibibit
 KIB –  Karolinska institutets bibliotek, se Karolinska Institutets Universitetsbibliotek

Se även
 kB – en informationsenhet samt en multipel av byte, se Kilobyte